

Codici 
 AUT – Codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Atauro (Indonesia)
 aut – codice ISO 639-3 della lingua australe
 AUT – codice ISO 3166-1 alpha-3 per l'Austria

Logica
Aut – nome latino della disgiunzione esclusiva

Editoria
 Aut  – rivista del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli.

Pagine correlate 
 Haut – pagina di disambiguazione